Radisson può riferirsi a:

 Pierre-Esprit Radisson (1636-1710), esploratore francese dei territori dell'attuale Canada, che ha dato il nome a:
 Radisson, località del Canada in Québec
 Radisson, località del Canada in Saskatchewan
 Radisson, villaggio degli Stati Uniti in Wisconsin
 Radisson Hotels, catena alberghiera statunitense fondata nel 1909 a Minneapolis